Tyler megye (Nyugat-Virginia)
Tyler megye (Texas)